.uz ( Uzbekistan) — национальный домен верхнего уровня Республики Узбекистан.
Доступна регистрация имени домена второго или третьего уровня в доменных зонах .uz, .for.uz, .gov.uz, .com.uz, .co.uz физическими, юридическими лицами, резидентами, нерезидентами Узбекистана.

Национальный домен верхнего уровня — UZ используется как национальный домен верхнего уровня в стандартах административно-территориального деления территории государства ISO 3166 (ISO 3166-1, ISO 3166-2, ISO 3166-2:UZ) в качестве кода Alpha2, образующего основу геокода административно-территориального деления Узбекистана.

Домены 1 уровня 
Таблица доменов первого уровня доменной зоны .uz.

Домены 2 уровня 
Таблица доменов второго уровня доменной зоны .uz, условия использования, требования, регламентированные пользователи, категории доменов.

История 
Домен верхнего уровня .UZ  был впервые создан и делегирован 29 апреля 1995 года выполняющим функции IANA — Университетом института информатики Южной Калифорнии физическому лицу Алексу Вострикову из г. Ташкента. C 1995 по 2001 год домен «UZ» регистрировался бесплатно на любого желающего. В 2001 году права на администрирование домена были переданы представителю в Узбекистане ООО «Tomas» под управление компанией Euracom Equipment GmBH. После обращения Узбекского агентства почты и телекоммуникаций в декабре 2002 года принято решение ICANN и IANA, право на управление национальным доменом переделегировать Центру UZINFOCOM (сейчас - Единый Интегратор Uzinfocom), являющийся по настоящее время администратором национального домена верхнего уровня «UZ».

29 апреля 2020 года национальному домену UZ исполнилось 25 лет

28 апреля 2021 года с применением технологии DNSSEC был подписан домен верхнего уровня .UZ 

29 ноября 2021 года стала доступна регистрация DNSSEC для конечных пользователей

Регистрация доменов 
Первоначально доменное имя «UZ» и до 2001 года выдавалось бесплатно. Затем регистратор ООО «Tomas» брал за регистрацию домена 89 $ в год, с последующим её снижением. В 2002 году была снижена цена до 78 $, а с января 2003 года — до 50 $ в год, и до 2005 года была 40 $. На данный момент средняя цена регистрация домена в зоне «UZ» составляет 25.000 сум. Снижение цен началось благодаря появлению с 2005 года ещё шести официальных регистраторов.

В данное время (февраль 2022 года) в доменной зоне зарегистрировано более  активных доменов.

В сентябре 2019 года, для защиты владельцев доменов от киберсквоттинга была внедрена услуга Redemption Period, благодаря которой прежние владельцы доменов после истечения срока регистрации имеют право выкупить истекший домен на своё имя.

Регистраторы доменов 
Регистрация доменов проводится согласно «Положению о порядке регистрации и пользования доменными именами в домене „UZ“» юридическими лицами, получившими право работы в домене «UZ».

В настоящее время в Узбекистане действуют 26 аккредитованных регистраторов домена «UZ», 8 из них — государственные унитарные предприятия «Центр компьютеризации» при региональных хакимиятах (администрации).

Регистраторы регистрируют домены на срок от 1 года до 10 лет.

 ЧП Best Internet Solution (http://eskiz.uz)
 ООО „Tomas“ (https://tomas.uz)
 ООО „Amaliy Aloqalar Biznesi“ (https://bcc.uz)
 ООО „Sarkor Telecom“ (https://sarkor.uz)
 ООО GSEY GROUP (https://billur.com)
 ООО „Arsenal-D“ (https://domain.uz, https://webname.uz)
 ООО „NEW LINE SOLUTIONS“ (https://hostmaster.uz)
 ООО «VNESHINVESTPROM» (http://uzdomen.uz/)
 ООО «SUVAN NET» (https://ahost.uz)
 ЧП "DI-ART GROUP" (https://proname.uz)
 ООО "UNITEL" (https://cloud.beeline.uz)
 ООО «Scientific Technologies» (http://uzsci.net)
 ООО "Lit-Tel" (http://www.skyline.uz/)
 ООО «IT Formula» (https://netzone.uz/)
 "TURON MEDIA" ХК (https://tcloud.uz)
 ООО "VIRTUAL CLOUDS" (https://vclouds.uz)
 ООО «IT SERVICE GROUP» (https://itsg.uz)
 ООО «Airnet» (https://airnet.uz)
 ГУП „Qoraqalpogʻiston kompyuterlashtirish va axborotlashtirish markazi“ (http://regname.uz)
 ГУП „Fargʻona kompyuterlashtirish va axborotlashtirish markazi“ (http://fcc.uz)
 ГУП „Namangan kompyuterlashtirish va axborotlashtirish markazi“ (http://namangan.uz)
 ГУП „Navoiy kompyuterlashtirish va axborotlashtirish markazi“ (http://ncc.uz)
 ГУП „Samarqand kompyuterlashtirish va axborotlashtirish markazi“ (http://aktrm.uz)
 ГУП „Xorazm kompyuterlashtirish va axborotlashtirish markazi“ (http://xorazm.uz/)
 ГУП „Surxondaryo kompyuterlashtirish va axborotlashtirish markazi“ (http://surxondaryo.uz/)
 ГУП „Qashqadaryo kompyuterlashtirish va axborotlashtirish markazi“ (http://qashqadaryo.uz/)

См. также 
 Узнет
 ISO 3166-2:UZ

Примечания

Ссылки 
 Рапорт о переделегировании домена .uz
 Сведения WHOIS для домена .uz на сайте IANA
 Геокоды Узбекистана
 Развитие домена
 Регистраторы доменов
 Положение о регистрации

Интернет в Узбекистане
Национальные домены верхнего уровня
Появились в 1990-е годы в Узбекистане
1995 год в Узбекистане